Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der bahrainischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der bahrainische Fußballverband BFA wurde 1957 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 1. April 1966 gegen Kuwait statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Bahrains aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und WAM = Westasienmeisterschaft / AS = Asienspiele
 ANP = Arabischer Nationenpokal / PAS = Panarabische Spiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der bahrainischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der bahrainischen Mannschaft

1966 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die bahrainische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 77 andere Nationalmannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 36 der derzeit abzüglich Bahrains 46 Nationalmannschaften der AFC
 18 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 5 der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 3 der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL
 eine der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 13 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 eine ehemalige Nationalmannschaft (kursiv gesetzt), die zuletzt der AFC angehörte

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis Januar 2007) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Bahrain
!